Нару () — имя собственное и фамилия; также может означать:

 Нару — персонаж из фильма «Добыча».

Фамилия 
  (род. 1989) — японская певица.

Топоним 
  — село в Алиабадском сельском округе, округ Хафр, уезд Джахром, провинция Фарс, Иран.
  — административная деревня (деса) в Индонезии (Нуса Тенгара Тимур).
  — деса в Индонезии (Нуса Тенгара Барат).
  — деревня в районе Воха, Регентство Бима, Западная Нуса-Тенгара, Индонезия.
  — деревня в округе Нгада, Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия.